Watch Me (album) album van Lorrie Morgan
 Watch Me (Lorrie Morgan) - single van Lorrie Morgan van bovenstaand album
 Watch Me (Bella Thorne and Zendaya) single van Bella Thorne and Zendaya
 Watch Me (Whip/Nae Nae) - single van Silentó